Дерменджи () — село в Тараклийском районе Молдавии. Наряду с селом Будэй входит в состав коммуны Будэй.

География 
Село расположено на высоте 120 метров над уровнем моря. Село расположено на расстоянии 36 км от города Тараклия и 172 км от муниципия Кишинёв. Недалеко от северо-восточной окраины села, по направлению с северо-запада на юго-восток протекает река Большая Салчия (правый приток реки Ялпуг). В 0,9 км северо-восточнее западной окраины села в реку Большая Салчия впадает река Малая Салчия.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Дерменджи проживает 49 человек (25 мужчин, 24 женщины).

Этнический состав села:

История 
Первое документальное упоминание о селе Дерменджи датировано 1878 годом. В конце XIX века в селе насчитывалось 41 житель, к 1929 году число жителей достигло 345 человек. Со временем численность населения уменьшалась, и к настоящему времени село на пути исчезновения.

Примечания 

Населённые пункты Тараклийского района